Die Perwaja Gruppa 1949 war die elfte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 17. April und endete am 3. Oktober 1949.

18 Mannschaften traten in dieser Saison an. Dynamo Moskau gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger ZDKA Moskau zum fünften Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || AZE
 || BLR
 || ARM
 || LVA
 || UKR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1949 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1949 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1949
1949